Царицинский — порода голубей, выведенная русскими голубеводами. Это название существуют с давних времён и соответствует названию города по месту их формирования. Царицинские — это синегрудые голуби небольших размеров  с сизым приподнятым хвостом и опущенными крыльями. Имеют прекрасные лётные качества и хорошую ориентацию в полете,

История 
Разводились голубеводами Поволжья, в особенности в районе города Царицына (ныне Волгоград) ещё в XVIII веке. В последующие годы они послужили исходным материалом для создания новых пород.

Полет 
Царицинские обладают прекрасными летными качествами.

Стандарт на Царицинских

Общий вид
Небольшой спокойный вислокрылый голубь с довольно простой фигурой, низкой посадкой, неоперенными ногами.

Расовые признаки
Голова: небольшая, гладкая, без чуба, округлая, незначительно удлиненная, темя плоское, лоб относительно высокий.

Глаза: средней величины, выразительные, радужная оболочка желто-кукурузного цвета, зрачок темный, веко сероватое, узкое.

Клюв: средней длины и толщины, ближе к короткому (11—15 мм), телесного цвета, хорошо сомкнут, восковицы слабо развиты, хорошо прилегают к клюву, белые, гладкие.

Шея: средней длины, неполная, плавно сопрягается с грудью, спиной и головой без подтряса, изредка встречается с подтрясом. При равных показателях в стандарте им отдается предпочтение.
Грудь: средней ширины, как у простого голубя, выпуклая.
Спина: закороченная, в плечах широкая, незначительно покатая к хвосту.

Крылья: пропорционально длинные с хорошо сомкнутыми упругими маховыми перьями, плотно прижатые к туловищу, опущенные ниже хвоста и почти касающиеся земли (вислокрылые).
Хвост: средней длины, состоит из 12—14 перьев, приподнят, плоский, незначительно расширен к концу и имеет темную поперечную ленту.
Ноги: небольшие, неоперенные, красного цвета, когти белые.

Оперение: плотное, хорошо прилегающее к телу, без перьевых украшений.

Цвет и рисунок
Окраска оперения сине-белая. Рисунок сорочий. В синий цвет окрашены голова, шея, грудь, брюшко, спина и хвост; в белый — весь щиток, маховые перья крыла; в светло-голубой (почти белый) — раздел на спине около хвоста (репица). Вся окраска сочных цветов; на голове, шее, груди и хвосте более темная. На шее и груди имеется металлический блеск сине-фиолетового цвета. Предпочтение отдается светло-синим тонам (голубым).

Мелкие допустимые недостатки
 укороченный корпус,
 незначительная гранность головы,
 красные или темные веки,
 тонкий или с потемнением клюв,
 полная и короткая шея,
 наличие небольших белых перьев у глаз, на подклювье и горле,
 незначительно овальный хвост.

Крупные недопустимые недостатки
 большие заходы цветных перьев на крыльях,
 наличие белых перьев на голове, шее, груди и в хвосте,
 черные перья на щитках (ремни),
 цветные перья среди маховых перьев крыла,
 белое брюшко и подхвостье,
 разноглазость или светлые глаза,
 длинный или черный клюв,
 крупное и грубое телосложение,
 длинные или оперенные ноги.

См. также 
 Дубовские
 Астраханские
 Урюпинские

Ссылки 
 Статные голуби

Породы голубей
Статные породы голубей